Thomas Woodrow Wilson – 28º Presidente degli Stati Uniti d'America
 Presidente Wilson – transatlantico